Heavy Rotation – debiutancki album studyjny indonezyjskiego zespołu JKT48, wydany 16 lutego 2013 roku przez HITS Records.

Album został wydany w dwóch edycjach: Type A (CD+DVD) i Type B (CD). Sprzedał się w nakładzie ponad 70 tys. egzemplarzy.

Lista utworów

Skład zespołu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 „Heavy Rotation” (Music Video Digest) w serwisie YouTube

Albumy muzyczne wydane w roku 2013